Vailoa ist der Name folgender Orte in Samoa:
 Vailoa (Savai'i), Ort an der Südostküste von Savai'i
 Vailoa (Upolu), Ort an der Nordküste von Upolu, Vorort der Hauptstadt Apia
 Vailoa (Upolu, Süd), Ort an der Südostspitze von Upolu